Hymetrochota är ett släkte av svampdjur. Hymetrochota ingår i familjen Iotrochotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hymetrochota